Wichartz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wichartz (1663–1741), Gewerke und Bürgermeister in Brilon 
 Johann Melchior Wichartz (1694–1776), Gewerke und Bürgermeister in Brilon; Sohn von Albert Wichartz